Ма́ргари () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маргари, Август Раймонд (1846—1875) — английский дипломат и путешественник.
  (1896—1976) — британский историк.

Примечания